Wirginia (ang. Virginia) – stan w USA
 Wirginia Zachodnia (ang. West Virginia) – stan w USA
 Wirginia – imię żeńskie
 Wirginia – postać legendarna
 Virginia − odmiana tytoniu

Miejscowości:
 Virginia – miasto w Południowej Afryce
 Virginia – miasto w Australii, w stanie Queensland
 Virginia – wieś w Australii, w stanie Australia Południowa
 Virgínia – miejscowość i gmina w Brazylii
 La Virginia – miasto i gmina w Kolumbii
 Virginia – miasto w Irlandii
 Virginia – przedmieście Monrovii

Miejscowości w USA:
 Virginia – miasto w stanie Illinois (w hrabstwie Cass
 Virginia – miasto w stanie Minnesota (w hrabstwie St. Louis
 Virginia – wieś w stanie Nebraska (w hrabstwie Gage
Gminy w USA:
 Virginia (ang. Virginia Township) – gmina w stanie Illinois (w hrabstwie Cass
 Virginia (ang. Virginia Township) – gmina w stanie Iowa (w hrabstwie Warren
 Virginia (ang. Virginia Township) – gmina w stanie Missouri (w hrabstwie Pemiscot
 Virginia (ang. Virginia Township) – gmina w stanie Dakota Północna (w hrabstwie Towner
 Virginia (ang. Virginia Township) – gmina w stanie Ohio (w hrabstwie Coshocton
 Virginia (ang. Virginia Township) – gmina w stanie Dakota Południowa (w hrabstwie Union

Okręty:
 Virginia – typ amerykańskich atomowych okrętów podwodnych
 CSS Virginia – okręt CSA

Telewizja:
 Virginia (La Intrusa) – meksykańska telenowela z 2001 roku z Gabrielą Spanic w roli głównej